World War I Memorial bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 World War I Memorial (Connecticut), ID-Nr. 84001106
 World War I Memorial (New Jersey), ID-Nr. 81000388
 World War I Memorial (Rhode Island), ID-Nr. 01000466